Kubinzky ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kubinzky (1837–1889), deutsch-tschechischer Landschaftsmaler
 Emil von Kubinzky (1843–1907), Großindustrieller
 Friedrich von Kubinzky (1814–1888), Textilunternehmer
 Karl Albrecht Kubinzky (* 1940), österreichischer Geograph und Historiker